El Assad, el-Assad, al-Assad, Al Assad peuvent faire référence à :

Famille syrienne 
Famille el-Assad
 Asma el-Assad (née en 1975), personnalité syrienne (épouse du suivant)
 Bachar el-Assad (né en 1965), homme politique syrien, président syrien
 Bassel el-Assad (1962-1994), homme politique syrien (frère du précédent)
Bouchra el-Assad ou Bushra al-Assad, (née en 1960), sœur de l'actuel président
Fawaz el-Assad, cousin germain de Bachar el-Assad
Hafez el-Assad (1930-2000), homme politique syrien, ancien président syrien (père de Bachar el-Assad)
 Maher el-Assad (né en 1967), militaire syrien (fils du précédent)
Munzer el-Assad, cousin germain de Bachar el-Assad
 Rifaat el-Assad (né en 1937), homme politique syrien (oncle du précédent)

Géographie 
 Lac el-Assad, lac artificiel de Syrie

Voir aussi